

Patronyme 
 Karen Malhotra (née en 1981), est une actrice pornographique et réalisatrice canadienne d'origine indienne, connue sous le nom de Sunny Leone.
 Manish Malhotra (né en 1965), est un styliste et costumier britannique travaillant en Inde.
 Manny Malhotra (né en 1980), est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien.
 Naresh Malhotra, est un réalisateur, assistant réalisateur et monteur indien de Bollywood.
 Seema Malhotra (née en 1972), femme politique britannique
 Siddharth Malhotra (né en 1987), est un acteur indien de Bollywood.
 Vikram Malhotra (né en 1989), est un joueur indien de squash.

Homonymie de patronyme indien